Список прави́телей Белоруссии (X век — наст. вр.)

В данном списке перечислены правители государственных образований, существовавших на территории современной Республики Беларусь. В качестве таковых выступают:
 Полоцкие князья
 Турово-пинские князья
 Великие князья литовские
 Российские императоры (являются правителями на территориях Великого Княжества Литовского, после Разделов Речи Посполитой)
 Лидеры восстания 1863 года
 Председатели рады БНР
 Первые секретари ЦК Компартии Белоруссии
 Нацистские и пронацистские лидеры в Белоруссии во время ВОВ
 Председатели Верховного Совета БССР (после отмены монополии Компартии Белоруссии на власть)
 Председатели Верховного Совета Республики Беларусь
 Президент Республики Беларусь

Все даты в списке указаны по новому стилю.

Князья полоцкие (X век — 1387)

Изяславичи Полоцкие (989—1068)

Туровская ветвь Рюриковичей (1069—1071)

Изяславичи Полоцкие (1071—1129)

Раздел Полоцкого княжества между сыновьями Всеслава Брячиславича

Мономашичи (1129—1132)

Изяславичи Полоцкие (1132—1241)

Витебская линия

Друцкая линия

Минская линия

Друцкая линия

Витебская линия

Минская линия

Витебская линия

Минская линия

Смоленская ветвь Рюриковичей

Витебская линия

Литовские князья

Гедиминовичи (1307—1387)

Князья Турово-Пинские (988—1207)

Великие князья Литовские (1253—1572)

Ягеллоны (1440—1572)

Выборные короли польские и великие князья литовские (1572—1795)

Российские императоры (1772—1863)

Лидеры Январского восстания (1863)

Российские императоры (1863—1917)

Председатели рады БНР (1918—1919)

Первые секретари ЦК Компартии Беларуси (1918—1941)

Первый секретарь ЦК Компартии ССРБ (1918—1919)

Первый секретарь ЦК Компартии ЛБССР (1919)

Первые секретари ЦК Компартии БССР (1919—1941)

Генеральные комиссары Беларуси (1941—1944)

Президент БЦР (1943—1944)

Первые секретари ЦК Компартии Беларуси (1944—1990)

Председатели Верховного Совета Белорусской ССР (1990—1991)

Председатели Верховного Совета Республики Беларусь (1991—1994)

Президент Республики Беларусь (с 1994)

Примечания 

Списки:Белоруссия